

Jegyzetek

 Miniszterelnök
Miniszterelnök
Kormányfők listái